

Patronyme 
 Adeline d'Hermy (1987-), est une actrice française.

Titres 

 , comic-strip britannique.
 , série de contes de fées comiques.
Patronyme français